Die Fußball-Landesliga Niederrhein 1951/52 war die fünfte Spielzeit der höchsten Amateurklasse im Gebiet des Fußball-Verbandes Niederrhein unter der Bezeichnung Landesliga. Die Landesliga Niederrhein war unterhalb der 2. Liga West angesiedelt und in zwei Gruppen gegliedert. Der Cronenberger SC wurde zum dritten Mal in Folge Niederrhein-Meister und errang bei der anschließenden deutschen Amateurmeisterschaft die Vizemeisterschaft. Ein Aufstieg in die 2. Liga West fand 1952 nicht statt. Insgesamt stiegen sieben Vereine aus den beiden Landesliga-Gruppen ab.

Abschlusstabellen 

Gruppe 1

Gruppe 2

Literatur

Weblinks 

 Landesliga Niederrhein 1951/52 bei f-archiv.de
 DSFS: Ligenstruktur und Meister des Fußball-Verbandes Niederrhein seit 1945

1951
Fußballsaison 1951/52